Девечер () — город в медье Веспрем в Венгрии. Население — 5211 человек (2001).

История 
 4 октября 2010 года — в городе 400 домов были затоплены ядовитыми отходами — так называемым «красным шламом» — в результате аварии на крупном предприятии по производству глинозёма Ajkai Timföldgyár Zrt. (ЗАО Глиноземский завод, г. Айка)

Население

Города-побратимы

Примечания

Города Венгрии